Kings steht für:
 Kings (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2009)

 Kings (2017), belgisch-französisches Filmdrama von Deniz Gamze Ergüven

 Kings, ein Kartenspiel, siehe Circle of Death

Sport:
 Sacramento Kings, eine US-amerikanische Basketballmannschaft
 Los Angeles Kings, eine US-amerikanische Eishockeymannschaft
 Leipzig Kings, eine deutsche American-Football-Mannschaft

Orte:
 Kings (Illinois), USA
 Kings (Mississippi), USA
 Kings (New York), USA

Person:
 Guido Kings (* 1965), deutscher Mathematiker

Siehe auch:

 King, Könige (Begriffsklärungen)